Farasmanes II (; 116 ou 132) foi um rei do Reino da Ibéria.

Mortos em 132
Reis da Ibéria (Cáucaso)
Dinastia farnabázida